Antonín I. kníže Esterházy z Galanty (11. duben 1738, Vídeň – 22. leden, 1794 Vídeň), německy Anton I. Esterházy de Galantha byl šestý kníže a majorátní pán magnátského rodu Esterházyů.

Původ a rodina 
Antonín byl synem knížete Mikuláše I. Josefa Esterházyho (1714–1790) a hraběnky Marie Alžběty Ungnadové z Weissenwolffu (1718–1790). Dne 10. ledna 1763 se ve Vídni oženil s hraběnkou Marií Terezií Erdődy z Monyorókerék a Monoszló (1745–1782). Byla dcerou hraběte Mikuláše Erdődy z Monyorókerek a Monoszló a Marie Antonie, rozené hraběnky Batthyány-Strattmann. Marie Terezie však již 1. května 1782 zemřela ve Vídni. Dne 9. srpna 1785 uzavřel Antonín druhé manželství s teprve sedmnáctiletou hraběnkou Marií Annou z Hohenfeldu (1768–1848), dcerou hraběte Otty Františka z Hohenfeldu a Marie Anny, rozené baronky ze Stain-Jettingenu. Marie Anna se po Antonínově smrti podruhé provdala za Karla Filipa Schwarzenberga (1771–1820).

Z prvního manželství se narodily čtyři děti:
 1. Marie Tereza (7. února 1764 – 1. června 1810)
 2. Mikuláš II. (12. prosince 1765, Vídeň – 24. listopadu 1833, Como), 7. kníže Esterházy a majorátní pán Esterházyů
 ∞ 1783 Marie Josefa Hermenegilda z Lichtenštejna (13. dubna 1768, Vídeň – 8. srpna 1845, Hütteldorf)
 3. Antonín (3. července 1767 – 13. ledna 1790) zemřel na zranění utržená v rakousko-turecké válce (1787–1791), svobodný a bezdětný
 4. Marie Leopoldina (15. listopadu 1776, Vídeň – 21. prosince 1864, tamtéž)
 ∞ 1793 Antonín III. Grasalkovič (12. září 1771, Bratislava – 9. září 1841, Gödöllő), královský komorník, župan Čongrádské župy

Kariéra 

Antonín I. se jako jeho otec Mikuláš vydal cestou vojenské kariéry. V roce 1791 se stal kapitánem uherské tělesné stráže a rytířem Řádu zlatého rouna. V roce 1792 bojoval naposled za císaře v první koaliční válce proti Francii.

Když se Antonín v roce 1790 stal dědicem po otci, byl konfrontován s dluhem ve výši 3,8 milionu zlatých. Na jednu stranu zavedl úsporná opatření, ke kterým patřilo rozpuštění dvorního orchestru pod vedením Josefa Haydna. Na druhou stranu nechal doplnit hlavní průčelí zámku Esterházy balkonem neseným kolonádou a zadal výstavbu stájí.

Antonínu byl propůjčen velkokříž Královského uherského řádu sv. Štěpána.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Antonín I. Josef
Uherští šlechtici
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Narození v roce 1738
Narození 11. dubna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1794
Úmrtí 22. ledna
Úmrtí ve Vídni
Muži